Jean-Philippe Morin peut désigner :

 Jean-Philippe Morin (1969-), un dessinateur et coloriste de bande dessinée canadien ;
 Jean-Philippe Morin (1980-), un joueur de hockey sur glace canadien.